El Pao peut désigner :

Toponymes

El Pao : chef-lieu de la municipalité de Pao de San Juan Bautista dans l'État de Cojedes ;
 El Pao de Barcelona : capitale de la paroisse civile d'El Pao de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Pao de El Hierro : capitale de la paroisse civile d'Andrés Eloy Blanco de la municipalité de Piar de l'État de Bolívar.

Subdivisions 
 El Pao : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Pao : l'unique paroisse civile de la municipalité de Pao de San Juan Bautista dans l'État de Cojedes.

Autres 
 La fièvre monte à El Pao : film franco-mexicain de Luis Buñuel de  1959.

Homonymie de toponyme